Arnoldi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 K.V. Arnoldi
 Wladimir Mitrofanowitsch Arnoldi